Kili, sziget a Csendes-óceánon
 Kili, törp szereplő J. R. R. Tolkien regényében